O Sport Clube Ribeira Bote é um clube multiesportivo da ilha do São Vicente de Cabo Verde. Há no clube departamentos que incluem futebol, basquetebol e vôlei.

História
O clube foi fundado em 4 de outubro de 1977.. O clube comemorou o seu 25º aniversario em 2002.

Na temporada de 2002-03, o clube venceu uma taça regional. O clube ficou na última posição e relegado na fim de temporada de 2014-15, Ribeira Bote retornou a Primeira Divisão na temporada  2017-18, o clube ficou na última posição e jogou a Segunda Divisão na temporada de 2018-19.

Títulos 
 Taça de São Vicente: 1
2002/03

Futebol

Palmarés

Classificações

Notas

Ligações externas 
 

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular de São Vicente
Mindelo (Cabo Verde)
Clubes de futebol fundados em 1976